

Persone 
 Andrej Kramarić – calciatore croato
 Martin Kramarič – calciatore sloveno
 Mirko Kramarić – calciatore croato di origine jugoslava